Греденер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Карл Георг Петер Греденер (1812—1883) — немецкий композитор, органист и хоровой дирижёр.
 Герман Теодор Отто Греденер (1844—1929) — его сын, австрийский композитор, скрипач, музыкальный педагог.